Pinkerneil ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Pinkerneil (1942–2016), deutsche Fernsehjournalistin
 Claus Pinkerneil (* 1968), deutscher Rechtsanwalt und Strafverteidiger
 Friedrich August Pinkerneil (1890–1967), deutscher Wirtschaftsfunktionär und Politiker